Este artigo documenta os impactos da pandemia de COVID-19 na França e pode não incluir todas as respostas e medidas mais recentes. O primeiro caso foi confirmado em 24 de janeiro de 2020 na cidade de Bordéus. Mas o coronavírus já estava ativo em França no final de dezembro de 2019, pois em maio de 2020, foi diagnosticado retrospetivamente um doente que, a 27 de dezembro, esteve internado no hospital Jean Verdier de Paris.

Segundo os achados de um time de epidemiologistas franceses, em maio de 2020, cerca de 2,8 milhões de pessoas, ou aproximadamente 5% da população da França, pode ter sido infectada com COVID-19.

Antecedentes 
A pandemia ocorreu após uma série de protestos nacionais, seguidos de uma greve contra a reforma previdenciária proposta pelo presidente Emmanuel Macron em seu manifesto eleitoral. A greve contra reforma foi a greve mais longa da história moderna da França. No segundo discurso do presidente Emmanuel Macron à nação sobre a pandemia em 16 de março, ele anunciou a suspensão de todas as reformas, principalmente as de aposentadorias.

Em 12 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que o novo coronavírus era a causa de uma doença respiratória em um grupo de pessoas na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, que haviam inicialmente chamado a OMS em 31 de dezembro de 2019. Em 21 de janeiro, Agnès Buzyn, Ministro da Solidariedade e Saúde declarou que "o risco de introdução na França é baixo, mas não pode ser excluído".

Cronologia

Janeiro de 2020 
Em 23 de janeiro, o gabinete do Ministro da Saúde francês também publicou oficialmente a mesma análise sobre a situação. No mesmo dia, a Air France suspendeu seus voos de e para Wuhan e reduziu a frequência de seus voos de Pequim e Xangai.

Em 24 de janeiro, o primeiro caso COVID-19 na Europa foi confirmado em Bordeaux. A vítima, uma francesa de 48 anos que veio da China, chegou à França em 22 de janeiro e foi hospitalizada no Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux. Ela foi isolado e as autoridades tentaram localizar pessoas que haviam entrado em contato. No mesmo dia Agnès Buzyn disse que "os riscos de propagação do vírus na França são extremamente baixos". Mais dois casos foram confirmados em Paris - um casal que voltou da China em 18 de janeiro. O homem de 31 anos e sua parceira de 30 anos, testaram positivo e foram hospitalizados no Hospital Bichat-Claude Bernard em Paris. Em 26 de janeiro, Buzyn declarou que o governo francês tinha milhões de máscaras que poderiam ser distribuídas à população, se necessário.

Em 28 de janeiro, um turista chinês de 80 anos de Hubei testou positivo e foi hospitalizado no Hospital Bichat – Claude Bernard, no dia seguinte, sua filha de 50 anos também testou positivo e foi internada no mesmo hospital. A morte do homem de 80 anos em 14 de fevereiro marcou a primeira morte do COVID-19 fora da Ásia.

Em 30 de janeiro, um médico de Paris que havia entrado em contato com um turista chinês testou positivo para COVID-19. Em 31 de janeiro, Marie Fontanel, deixou seu emprego para ajudar o marido nas próximas eleições municipais. Ela seria substituída um mês depois. No mesmo dia, todos os países do espaço Schengen, exceto a França, suspenderam a emissão de vistos na China.

Fevereiro de 2020 
Em 8 de fevereiro, a Ministra da Saúde Agnès Buzyn anunciou 5 novos casos originados de um grupo de pessoas que estavam de férias em Les Contamines-Montjoie, Alta Saboia. Eles contraíram a infecção de um cidadão britânico que estava em Singapura alguns dias antes. Em 15 de fevereiro, um cidadão britânico testou positivo para COVID-19. Ele ficou no mesmo chalé que os outros cinco indivíduos que contraíram a infecção em Les Contamines-Montjoie. Em 16 de fevereiro, a Ministra da Saúde renunciou ao cargo, tendo sido substituída por Olivier Véran.

Em 24 de fevereiro foi-se anunciado que não havia casos ativos no país. Em 25 de fevereiro, Dominique Varoteaux, professor de tecnologia na faculdade Jean-de-la-Fontaine em Crépy-en-Valois e vereador municipal em Vaumoise, morre de embolia pulmonar no hospital Salpêtrière em Paris. Esse homem de 60 anos, infectado com o vírus, se torna o primeiro cidadão francês a morrer por COVID-19 desde o início da epidemia global. Cinco novas pessoas com a doença foram diagnosticadas em 25 e 26 de fevereiro.

Em 26 de fevereiro, seis novos casos foram confirmados. Em 27 de fevereiro, Olivier Véran anuncia que foram diagnosticados vinte novos casos de doença por coronavírus, incluindo um homem de 55 anos em estado grave que trabalhava na Base Aérea 110 Creil, hospitalizado em Amiens. O número total de casos é 38. Após o desaparecimento total da doença em território francês, e seguindo o desenvolvimento de aglomerados na Itália, surgiram novos casos na França, sendo os três principais, em Oise Haute-Savoie e Morbihan.

Em 28 de fevereiro, o número de casos na França subiu para 57, sendo 19 somente dia 28 de fevereiro. O primeiro caso é confirmado em Nice e dois casos adicionais em La Balme-de-Sillingy, ambos ligados ao surto viral na Lombardia na Itália. O tráfego aéreo para a Itália foi reduzido. O departamento de Oise confirmou seis novos casos, (incluindo três soldados do Creil), elevando o número de pacientes hospitalizados para 18, enquanto 200 funcionários do hospital foram confinados em suas casas. O hospital Tenon em Paris anuncia que três funcionários do hospital testaram positivos para o coronavirus após a chegada em 21 de fevereiro de um paciente idoso de Oise em situação grave. Essas três pessoas estão hospitalizadas em Pitié-Salpêtrière. Também foram confirmados três casos no centro hospitalar da universidade de Angers. Todos identificados como "casos de contato" de um paciente internado na Bretanha. Também teve o primeiro caso positivo em Landes, no hospital de Mont-de-Marsan. Mais um caso é relatado em Bois-Guillaume, perto de Rouen. Ele é um médico do Hospital Universitário de Rouen que, segundo se diz, contraiu o vírus na Alemanha em contato com uma pessoa que voltava da Itália. Este paciente foi hospitalizado.

Em 29 de fevereiro, Rennes confirmou seus dois primeiros casos, uma parteira e seu cônjuge, bombeiro. O número de casos confirmados é 100 . O principal foco da pandemia está em Oise, com 36 casos. O prefeito de La Balme-de-Sillingy, um dos dois principais focos infecciosos da França, François Daviet, anuncia em sua página no Facebook que testou positivo para COVID-19. Ele ordena que seus cidadãos respeitem as instruções para evitar a propagação do vírus.

Março de 2020 
Em 1 de março o número de casos confirmados alcançou os 130, com três regiões registrando mais de dez casos (Ilha de França, Auvergne-Rhône-Alpes, Altos da França), sendo 47 casos só em Oise. Foi relatado o primeiro caso em Pas-de-Calais em conexão com a base militar de Creil. Sete casos são relatados no Grand-Est (incluindo cinco na Alsácia), incluindo duas crianças pequenas hospitalizadas.

Em 15 de março, as eleições municipais do país foram realizadas, mesmo dia em que o plano de contingência chegou ao Estágio 3. Em 16 o Presidente Emmanuel Macron anunciou um bloqueio de 15 dias, posteriormente estendido até 11 de maio, que iniciaria ao meio-dia do dia 17 de março. Após o anúncio do bloqueio, a Fédération Française du Bâtiment decidiu interromper o trabalho não essencial por conta do perigo de contágio para os trabalhadores da construção. Em 19 de março, Muriel Pénicaud, Ministro do Trabalho francês, criticou esta decisão, dizendo que mostrava falta de espírito cívico. Em 20 de março, o presidente da federação respondeu em carta aberta que o que o ministro disse era "escandaloso". Após vários dias, foi assinado um acordo que permitia a reabertura de alguns canteiros de obras.

Em 6 de abril de 2020, a França chegou aos 100 000 casos confirmados.

Estatísticas

Novos casos por dia

Novos casos por semana

Mapa dos casos 
Situação epidemiológica na França, pela Agência Nacional de Saúde Pública

Plano de contingência 
A França planejou um plano do risco de epidemia dividido em três etapas:

Estágio 1: "Prevenir o vírus" - retardar a presença do vírus em território francês.
Estágio 2: "Impedir a propagação" - conter a propagação através do rastreamento de cada caso até a fonte.
Estágio 3: "Epidemia" - abordagem diferente que vai de uma lógica de detecção e cuidado individual a uma lógica de ação coletiva.

Estando no Estágio 1 desde o início da pandemia, no dia 29 de fevereiro a França entrou no Estágio 2, tomando medidas mais rigorosas para contenção da disseminação do vírus. Em 15 de março, o governo anunciou que estaria entrando no Estágio 3.

Ligações externas 

 Dados e mapas, atualizados com freqüência:

Pandemia de COVID-19 na França